Dmytro Kułeba – ukraiński dyplomata, prawnik i urzędnik państwowy
 Ołeksij Kułeba – ukraiński polityk